Barthelme ist der Familienname folgender Personen:

 Donald Barthelme (1931–1989), US-amerikanischer Schriftsteller
 Frederick Barthelme (* 1943), US-amerikanischer Schriftsteller
 Hugo Barthelme (1822–1895), deutscher Historienmaler und Freskant